Sezon 2001/2002 był 10. sezonem o mistrzostwo Macedonii. Tytułu nie obroniła drużyna Słoga Skopje. Nowym mistrzem Macedonii został zespół Wardar Skopje.

1. runda

2. runda

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Król strzelców 
22 gole – Miroslav Đokić (Pobeda Prilep)

Zobacz też 
 Prwa makedonska fudbałska liga

Bibliografia 
 FFM – Macedoński Związek Piłki Nożnej 

2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej
2001 w Macedonii
2002 w Macedonii